Feldpostausgabe steht für:

 spezielle Briefmarkenausgaben zum Frankieren privater Feldpost
 speziell für den Bedarf des Feldbuchhandels produzierte Buchausgaben